In de Griekse mythologie was Amphitryon de zoon van Alcaeus en koning van Tiryns.

Hij was getrouwd met koningin Alcmene. Toen Amphityron op veldtocht was, nam de Griekse oppergod Zeus diens gedaante aan en maakte zo de nietsvermoedende Alcmene (nog eens) zwanger.

Zij baarde een tweeling: Heracles (zoon van Zeus) en Iphicles (zoon van Amphitryon). Iphicles sneuvelde later in een veldtocht tegen de Minyers. Volgens een treurspel van Euripides werd hij echter door 'stiefzoon' Heracles in een woedeaanval doodgeslagen. 

Een verloren gegane tragedie van Sophocles droeg ook de naam Amphitryon.

Stamboom

Andere betekenis 
 SV Amphitryon is de naam van een studentenvereniging in Maastricht.
 

Koning in de Griekse mythologie